

Anno 
 921 o 921 a.C.

Codici 
 921 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico SW Institute for Space Research, a Cloudcroft, nella Contea di Otero (Nuovo Messico), degli USA

Matematica 
 921 – numero